

Geografia

Austria 
 Tirolo – włoska nazwa kraju związkowego Tyrol

Włochy 
 Tirolo – gmina

Zobacz też 
 Tirol
 Tyrol